What You Didn’t Know When You Hired Me — дебютный альбом шведской группы Bondage Fairies, выпущенный 20 января 2006 года.

Стиль, отзывы критиков 
По мнению музыкального критика Стюарта Мэйсона, на стиль группы повлияло творчество групп Suicide, Daft Punk и Ween, у которых Bondage Fairies позаимствовали агрессивные электронные мелодии и танцевальные ритмы. Мэйсон также неодобрительно отозвался о текстах песен, представленных на альбоме, сочтя их «просто дурацкими».

Схожим образом оценил диск и Томас Пилгрим из Sonic Seducer, отметивший, что альбом совершенно не претендует на серьёзное восприятие, тексты откровенно глупы, а нарочитый примитивизм звучания не может быть назван самостоятельной стилистической находкой группы.

Список композиций 
 Faze
 He-Man
 Miss Volkova
 Levenus Supremus
 Disco Fever
 Äppeltysken
 Indie Girl
 Cancerfest
 Gay Wedding
 Pink-Eye Paranoia
 What You Didn’t Know When You Hired Me
 Fingus Cooked My Cock
 Gay Wedding (instrumental)
 Wanna Dance?

Участники записи 
 Elvis Creep — вокал, гитара, синтезатор
 Deus Deceptor — бас-гитара, синтезатор

Примечания 

Альбомы электронной музыки
Дебютные альбомы 2006 года